Giovanni Sollima (1966-), compositeur et violoncelliste italien.
 Sergio Sollima (1921-2015), réalisateur et scénariste italien.
 Stefano Sollima (1966-), réalisateur de films italien.
Patronyme italien